Unter der Bezeichnung Gruppe F gibt es zwei verschiedene Reglements für Fahrzeuge im Automobilsport:
 ein Reglement der FIA, siehe Gruppe F (FIA)
 ein Reglement des DMSB, siehe Gruppe F (DMSB)
Siehe auch:
 Groupe F